Verhaal, een weergave van al dan niet fictieve handelingen of acties en gebeurtenissen
 Verhaal (juridisch), uitleg eisen (vergoeding of schadeloosstelling)

Zie ook 
 Narratio, doorverwijspagina